Theodor Roscher ist der Name folgender Personen:

* Theodor Roscher (Kaufmann) (1811–1877), deutscher Kaufmann 
 Theodor Roscher (Genealoge) (Friedrich Wilhelm Theodor Roscher; 1853–1918), deutscher Jurist und Genealoge